

460001–460100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460001 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 460002 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 460003 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 460004 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 460005 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 460006 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 460007 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 460008 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 460009 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 460010 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 460011 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 460012 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 460013 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 460014 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 460015 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 460016 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 460017 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 460018 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 460019 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 460020 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 460021 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 460022 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 460023 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 460024 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 460025 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 460026 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 460027 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 460028 || || 8 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 460029 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 460030 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 460031 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 460032 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 460033 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 460034 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 460035 || || 2 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 460036 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 460037 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 460038 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 460039 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 460040 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 460041 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 460042 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 460043 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 460044 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 460045 || || 1 de juliol de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 460046 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 460047 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 460048 || || 4 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 460049 || || 19 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 460050 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 460051 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 460052 || || 20 de maig de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 460053 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 460054 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 460055 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 460056 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 460057 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 460058 || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 460059 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 460060 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 460061 || || 29 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 460062 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 460063 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 460064 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 460065 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 460066 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 460067 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 460068 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 460069 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 460070 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 460071 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 460072 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 460073 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 460074 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 460075 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 460076 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 460077 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 460078 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 460079 || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 460080 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 460081 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 460082 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 460083 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 460084 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 460085 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 460086 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 460087 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 460088 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 460089 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 460090 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 460091 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 460092 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 460093 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 460094 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 460095 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 460096 || || 9 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 460097 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 460098 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 460099 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 460100 || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|}

460101–460200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 460101 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 460102 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 460103 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 460104 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 460105 || || 27 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 460106 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 460107 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 460108 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 460109 || || 16 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 460110 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 460111 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 460112 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 460113 || || 4 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 460114 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 460115 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 460116 || || 14 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 460117 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 460118 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 460119 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 460120 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 460121 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 460122 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 460123 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 460124 || || 2 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 460125 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 460126 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 460127 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 460128 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 460129 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 460130 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 460131 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 460132 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 460133 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 460134 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 460135 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 460136 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 460137 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 460138 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 460139 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 460140 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 460141 || || 11 d'agost de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 460142 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 460143 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 460144 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 460145 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 460146 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 460147 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 460148 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 460149 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 460150 || || 28 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 460151 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 460152 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 460153 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 460154 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 460155 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 460156 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 460157 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 460158 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 460159 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 460160 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 460161 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 460162 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 460163 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 460164 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 460165 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 460166 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 460167 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 460168 || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 460169 || || 30 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 460170 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 460171 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 460172 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 460173 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 460174 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 460175 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 460176 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 460177 || || 29 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 460178 || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 460179 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 460180 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 460181 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 460182 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 460183 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 460184 || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 460185 || || 29 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 460186 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 460187 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 460188 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 460189 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 460190 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 460191 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 460192 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 460193 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 460194 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 460195 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 460196 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 460197 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 460198 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 460199 || || 4 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 460200 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

460201–460300 

|-bgcolor=#fefefe
| 460201 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 460202 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 460203 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 460204 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 460205 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 460206 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 460207 || || 28 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 460208 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 460209 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 460210 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 460211 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 460212 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 460213 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 460214 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 460215 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 460216 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 460217 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 460218 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 460219 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 460220 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 460221 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 460222 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 460223 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 460224 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 460225 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 460226 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 460227 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 460228 || || 21 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 460229 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 460230 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 460231 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 460232 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 460233 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 460234 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 460235 || || 12 d'agost de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 460236 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 460237 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 460238 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 460239 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 460240 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 460241 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 460242 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 460243 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 460244 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 460245 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 460246 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 460247 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 460248 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 460249 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 460250 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 460251 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 460252 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 460253 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 460254 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 460255 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 460256 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 460257 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 460258 || || 2 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 460259 || || 13 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 460260 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 460261 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 460262 || || 25 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 460263 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 460264 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 460265 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 460266 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 460267 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 460268 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 460269 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 460270 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 460271 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 460272 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 460273 || || 23 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 460274 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 460275 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 460276 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 460277 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 460278 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 460279 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 460280 || || 5 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 460281 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 460282 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 460283 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 460284 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 460285 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 460286 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 460287 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 460288 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 460289 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 460290 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 460291 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 460292 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 460293 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 460294 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 460295 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 460296 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 460297 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 460298 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 460299 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 460300 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

460301–460400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460301 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 460302 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 460303 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 460304 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 460305 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 460306 || || 21 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 460307 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 460308 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 460309 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 460310 || || 3 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 460311 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 460312 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 460313 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 460314 || || 31 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 460315 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 460316 || || 7 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 460317 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 460318 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 460319 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 460320 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 460321 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 460322 || || 28 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 460323 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 460324 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 460325 || || 26 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 460326 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 460327 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 460328 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 460329 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 460330 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 460331 || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 460332 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 460333 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 460334 || || 13 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 460335 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 460336 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 460337 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 460338 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 460339 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 460340 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 460341 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 460342 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 460343 || || 10 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 460344 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 460345 || || 16 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 460346 || || 19 de novembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 460347 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 460348 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 460349 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 460350 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 460351 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 460352 || || 6 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 460353 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 460354 || || 28 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 460355 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 460356 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 460357 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 460358 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 460359 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 460360 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 460361 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 460362 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 460363 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 460364 || || 18 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 460365 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 460366 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 460367 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 460368 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 460369 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 460370 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 460371 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 460372 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 460373 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 460374 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 460375 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 460376 || || 7 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 460377 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 460378 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 460379 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 460380 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 460381 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 460382 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 460383 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 460384 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 460385 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 460386 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 460387 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 460388 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 460389 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 460390 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 460391 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 460392 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 460393 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 460394 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 460395 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 460396 || || 13 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 460397 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 460398 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 460399 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 460400 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

460401–460500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460401 || || 25 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 460402 || || 3 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 460403 || || 4 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 460404 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 460405 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 460406 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 460407 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 460408 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 460409 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 460410 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 460411 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 460412 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 460413 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 460414 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 460415 || || 18 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 460416 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 460417 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 460418 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 460419 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 460420 || || 16 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 460421 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 460422 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 460423 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 460424 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 460425 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 460426 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 460427 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 460428 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 460429 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 460430 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 460431 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 460432 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 460433 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 460434 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 460435 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 460436 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 460437 || || 20 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 460438 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 460439 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 460440 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 460441 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 460442 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 460443 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 460444 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 460445 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 460446 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 460447 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 460448 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 460449 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 460450 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 460451 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 460452 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 460453 || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 460454 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 460455 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 460456 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 460457 || || 6 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 460458 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 460459 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 460460 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 460461 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 460462 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 460463 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 460464 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 460465 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 460466 || || 31 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 460467 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 460468 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 460469 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 460470 || || 20 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 460471 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 460472 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 460473 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 460474 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 460475 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 460476 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 460477 || || 3 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 460478 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 460479 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 460480 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 460481 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 460482 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 460483 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 460484 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 460485 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 460486 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 460487 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 460488 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 460489 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 460490 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 460491 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 460492 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 460493 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 460494 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 460495 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 460496 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 460497 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 460498 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 460499 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 460500 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

460501–460600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460501 || || 20 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 460502 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 460503 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 460504 || || 27 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 460505 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 460506 || || 10 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 460507 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 460508 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 460509 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 460510 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 460511 || || 5 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 460512 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 460513 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 460514 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 460515 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 460516 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 460517 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 460518 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 460519 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 460520 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 460521 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 460522 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 460523 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 460524 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 460525 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 460526 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 460527 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 460528 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 460529 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 460530 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 460531 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 460532 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 460533 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 460534 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 460535 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 460536 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 460537 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 460538 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 460539 || || 15 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 460540 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 460541 || || 7 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 460542 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 460543 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 460544 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 460545 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 460546 || || 3 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 460547 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 460548 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 460549 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 460550 || || 9 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 460551 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 460552 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 460553 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 460554 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 460555 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 460556 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 460557 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 460558 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 460559 || || 27 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 460560 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 460561 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 460562 || || 17 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 460563 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 460564 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 460565 || || 24 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 460566 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 460567 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 460568 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 460569 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 460570 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 460571 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 460572 || || 21 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 460573 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 460574 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 460575 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 460576 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 460577 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 460578 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 460579 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 460580 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 460581 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 460582 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 460583 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 460584 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 460585 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 460586 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 460587 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 460588 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 460589 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 460590 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 460591 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 460592 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 460593 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 460594 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 460595 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 460596 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 460597 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 460598 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 460599 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 460600 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

460601–460700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460601 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 460602 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 460603 || || 25 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 460604 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 460605 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 460606 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 460607 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 460608 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 460609 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 460610 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 460611 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 460612 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 460613 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 460614 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 460615 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 460616 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 460617 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 460618 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 460619 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 460620 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 460621 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 460622 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 460623 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 460624 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 460625 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 460626 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 460627 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 460628 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 460629 || || 25 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 460630 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 460631 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 460632 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 460633 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 460634 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 460635 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 460636 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 460637 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 460638 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 460639 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 460640 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 460641 || || 13 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 460642 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 460643 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 460644 || || 29 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 460645 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 460646 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 460647 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 460648 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 460649 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 460650 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 460651 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 460652 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 460653 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 460654 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 460655 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 460656 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 460657 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 460658 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 460659 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 460660 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 460661 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 460662 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 460663 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 460664 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 460665 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 460666 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 460667 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 460668 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 460669 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 460670 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 460671 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 460672 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 460673 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 460674 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 460675 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 460676 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 460677 || || 16 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 460678 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 460679 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 460680 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 460681 || || 30 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 460682 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 460683 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 460684 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 460685 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 460686 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 460687 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 460688 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 460689 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 460690 || || 24 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 460691 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 460692 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 460693 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 460694 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 460695 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 460696 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 460697 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 460698 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 460699 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 460700 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

460701–460800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 460701 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 460702 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 460703 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 460704 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 460705 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 460706 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 460707 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 460708 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 460709 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 460710 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 460711 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 460712 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 460713 || || 30 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 460714 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 460715 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 460716 || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 460717 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 460718 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 460719 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 460720 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 460721 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 460722 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 460723 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 460724 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 460725 || || 31 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 460726 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 460727 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 460728 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 460729 || || 18 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 460730 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 460731 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 460732 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 460733 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 460734 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 460735 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 460736 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 460737 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 460738 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 460739 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 460740 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 460741 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 460742 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 460743 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 460744 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 460745 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 460746 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 460747 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 460748 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 460749 || || 24 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 460750 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 460751 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 460752 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 460753 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 460754 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 460755 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 460756 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 460757 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 460758 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 460759 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 460760 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 460761 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 460762 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 460763 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 460764 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 460765 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 460766 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 460767 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 460768 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 460769 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 460770 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 460771 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 460772 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 460773 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 460774 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 460775 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 460776 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 460777 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 460778 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 460779 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 460780 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 460781 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 460782 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 460783 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 460784 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 460785 || || 7 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#C2FFFF
| 460786 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 460787 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 460788 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 460789 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#C2FFFF
| 460790 || || 24 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 460791 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 460792 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 460793 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 460794 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 460795 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 460796 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 460797 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 460798 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 460799 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 460800 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

460801–460900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 460801 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 460802 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 460803 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 460804 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 460805 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 460806 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 460807 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 460808 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 460809 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 460810 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 460811 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 460812 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 460813 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 460814 || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 460815 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 460816 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 460817 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 460818 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 460819 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 460820 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 460821 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 460822 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 460823 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 460824 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 460825 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 460826 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 460827 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 460828 || || 28 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 460829 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 460830 || || 21 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 460831 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 460832 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 460833 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 460834 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 460835 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 460836 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 460837 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 460838 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 460839 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 460840 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 460841 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 460842 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 460843 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 460844 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 460845 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 460846 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 460847 || || 10 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 460848 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 460849 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 460850 || || 13 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 460851 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 460852 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 460853 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 460854 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 460855 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 460856 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 460857 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 460858 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 460859 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 460860 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 460861 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 460862 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 460863 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 460864 || || 28 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 460865 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 460866 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 460867 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 460868 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 460869 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 460870 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 460871 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 460872 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 460873 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 460874 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 460875 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 460876 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 460877 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 460878 || || 11 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 460879 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 460880 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 460881 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 460882 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 460883 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 460884 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 460885 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 460886 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 460887 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 460888 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 460889 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 460890 || || 22 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 460891 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 460892 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 460893 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 460894 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 460895 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 460896 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 460897 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 460898 || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 460899 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 460900 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

460901–461000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 460901 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 460902 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 460903 || || 17 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 460904 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 460905 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 460906 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 460907 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 460908 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 460909 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 460910 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 460911 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 460912 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 460913 || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 460914 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 460915 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 460916 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 460917 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 460918 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 460919 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 460920 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 460921 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 460922 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 460923 || || 5 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 460924 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 460925 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 460926 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 460927 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 460928 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 460929 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 460930 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 460931 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 460932 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 460933 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 460934 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 460935 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 460936 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 460937 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 460938 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 460939 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 460940 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 460941 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 460942 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 460943 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 460944 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 460945 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 460946 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 460947 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 460948 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 460949 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 460950 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 460951 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 460952 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 460953 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 460954 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 460955 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 460956 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 460957 || || 27 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 460958 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 460959 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 460960 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 460961 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 460962 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 460963 || || 14 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 460964 || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 460965 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 460966 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 460967 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 460968 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 460969 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 460970 || || 3 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 460971 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 460972 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 460973 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 460974 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 460975 || || 5 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 460976 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 460977 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 460978 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 460979 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 460980 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 460981 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 460982 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 460983 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 460984 || || 13 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 460985 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 460986 || || 29 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 460987 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 460988 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 460989 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 460990 || || 21 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 460991 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 460992 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 460993 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 460994 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 460995 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 460996 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 460997 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 460998 || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 460999 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 461000 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (460001)-(465000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)